Тарзан — персонаж, созданный писателем Эдгаром Райсом Берроузом.

 «Тарзан. Приёмыш обезьяны» — первый роман Берроуза из серии о Тарзане.
 «Тарзан. Приёмыш обезьяны» — экранизация книги
 «Тарзан» — комикс.
 «Тарзан» — мультфильм 1999 года от Walt Disney.
 «Тарзан» — саундтрек к мультфильму.
 «Тарзан» — бродвейский мюзикл по одноимённому мультфильму.
 «Тарзан. Легенда» — фильм 2016 года от Warner Bros.

«Тарзан» также может значить:
 Пригородный поезд, обычно на тепловозной тяге.
 Майкл Хезелтайн (род. 1933) — британский политик, получшивший эту кличку.
  (1935—2005) — рестлер из Португалии.
 Тарзан (автомобиль) — российский ВАЗовский внедорожник на базе «Самары» и «Нивы»
 Тарзан (стриптизёр) (род. 1970) — Глушко, Сергей Витальевич.
 Тарзан из Манисы (1899—1963) — псевдоним Ахмеддин Карлака, турецкий защитник окружающей среды
 Рыжий Тарзан (род. 1981) — Дацик, Вячеслав Валерьевич

См. также 
 Тарзанка